Název Koprivnica má více sídel:

 Koprivnica – město v Chorvatsku
 Koprivnica (okres Bardejov) – obec na Slovensku
 Koprivnica (Aleksinac) – vesnice v Srbsku, součást opštiny města Aleksinac
 Koprivnica (Gadžin Han) – vesnice v Srbsku, součást opštiny města Gadžin Han
 Koprivnica (Kakanj) – vesnice v Bosně a Hercegovině, součást města Kakanj
 Koprivnica (Krško) – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Krško
 Koprivnica (Novi Pazar) – vesnice v Srbsku, součást opštiny města Novi Pazar
 Koprivnica (Zaječar) – vesnice v Srbsku, součást opštiny města Zaječar
 Koprivnica Zagorska – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Đurmanec
 Požeška Koprivnica – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny města Pleternica

Podobné názvy 
 Kopřivnice
 Koprzywnica (město v Polsku)
 Koprivštica (město v Bulharsku)
 Koprivnicko-križevecká župa